Ливуд има више значења:
 Ливуд (Канзас)
 Ливуд (Мисури)